Mike Jones (acteur)
 Mike Jones (Amerikaans voetballer)
 Mike Jones (editor), editor voor diverse televisieseries
 Mike Jones (Engels voetballer)
 Mike Jones (jazzpianist), een Amerikaanse jazzpianist
 Mike Jones (motorcoureur), een Australisch motorcoureur
 Mike Jones (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter
 Mike Jones (rapper), een Amerikaans rapper
 Mike Jones (schrijver), Amerikaans scenario schrijver en journalist
 Mike Jones (wielrenner)
 Mike Jones (worstelaar), een Amerikaans professioneel worstelaar